Kvalifikationen til Codan Ligaen 1999-2000 var en turnering, hvor fire hold spillede om to ledige pladser i Codan Ligaen 1999-2000. Turneringen blev spillet i perioden 23. februar - 11. marts 1999, og den havde deltagelse af de to hold fra Codan Ligaen 1998-99, der ikke kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, og de to bedste hold fra 1. division i ishockey 1998-99.

Resultatet blev at de to Codan Liga-hold, Aalborg IK og IC Gentofte, sikrede sig endnu en sæson i ligaen.

Efterfølgende blev to hold, IC Gentofte og Hvidovre IK, trukket ud af Codan Ligaen, og de to ledige pladser gik til Gladsaxe SF, som altså alligevel rykkede om, selv holdet ikke klarede oprykningen på sportslig vis i kvalifikationsspillet, samt Herlev IK.

Resultater 

De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 6 kampe til hvert hold. Derudover 1. divisionsholdene og Codan Liga-holdene yderligere en kamp mod hver af de to hold fra den modsatte division, hvilket altså gav 8 kampe i alt for hvert hold. De to bedste hold kvalificerede sig til Codan Ligaen 1999-2000.

KSF stillede ikke op til udekampen mod Aalborg IK, som derfor blev tildelt en skrivebordssejr med cifrene 5-0.

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 1998/99

Noter 

Ishockey i 1999
Superisligaen